Karel Komárek je jméno více osobností:

 Karel Komárek (fotbalista) (1938–2006) – český fotbalista
 Karel Komárek (bohemista) (* 1963) – český bohemista
 Karel Komárek mladší (* 1969) – český podnikatel